Вршевце може бити:

 Вршевце (Липљан), насеље у општини Липљан, КиМ, Република Србија
 Вршевце (Сува Река), насеље у општини Сува Река, КиМ, Република Србија